Trzęsienie ziemi w Junnanie w 2009 r.
 Trzęsienie ziemi w Junnanie w 2011 r.
 Trzęsienie ziemi w Junnanie w 2012 r.